Academia peut désigner :
 Académie en latin ;

Titres 

 , un télé-crochet mexicain (2002) ;
 , un télé-crochet américain (2005) ;
 , un télé-crochet paraguayen (2002) ;
 Little Witch Academia, un court-métrage et série d'animation (2013) ;
 My Hero Academia, un shōnen manga écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi (2014).

Organisations et sociétés savantes 
 L’Acadèmia Nissarda (en langue niçoise : et Académie Niçoise en français, Accademia Nizzarda en italien), une société savante fondée à Nice en 1906 avec pour mission de susciter des études historiques, littéraires et artistiques qui se consacre exclusivement à Nice et à l'ancien comté de Nice.
 L'Academia Europaea, une association non gouvernementale européenne créée en 1988 à Cambridge, souhaitant promouvoir l'éducation et la recherche dans des domaines aussi variés que les sciences sociales, la médecine, l'économie, le droit, les lettres ou encore les mathématiques.
 L'Academia Europea, établissement mexicain d'enseignement des langues créée en 1970 avec la mission de développer la formation de professionnels dans les principales langues en présence en Europe et en Amérique latine.
 L’Accademia della Crusca, une société savante de type académique qui rassemble des savants et des experts dans les domaines de la linguistique et de la philologie italiennes.
 L'Academia sinica (en français : Académie chinoise, chinois 中央研究院 ; pinyin Zhōngyāng Yánjiūyuàn), l'académie nationale de la République de Chine (Taïwan), fondée en 1928 et siégeant à Taipei.
 L'Académie des Lyncéens (en italien l’Accademia nazionale dei Lincèi, originellement Academia Lyncēorum ou Accademia dei Lincei), plus ancienne académie scientifique d'Europe, fondée en 1603.

Sport 
 FC Academia Chișinău, un club moldave de football fondé en 2006 et basé à Chișinău.

Divers 
 Academia.edu, site Internet de réseau social américain destiné aux chercheurs.
 
 (829) Academia, un astéroïde.